|-
| 99901 - || || 29 d'agost, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99902 - || || 18 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99903 - || || 17 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99904 - || || 27 d'agost, 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 99905 Jeffgrossman || || 27 d'agost, 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 99906 Uofalberta || || 17 d'agost, 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| 99907 - || 1989 VA || 2 de novembre, 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 99908 - || || 20 de juliol, 1990 || Palomar || A. Lowe
|-
| 99909 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 99910 - || || 2 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99911 - || || 28 de setembre, 1995 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 99912 - || || 31 d'octubre, 1995 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| 99913 - || || 7 de febrer, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 99914 - || || 30 de setembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99915 - || || 2 d'octubre, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 99916 - || || 3 de gener, 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 99917 - || || 18 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 99918 - || || 18 de setembre, 1998 || Catalina || CSS
|-
| 99919 - || || 8 de setembre, 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 99920 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 99921 - || || 15 de setembre, 1999 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 99922 - || || 13 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 99923 - || || 4 de desembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 99924 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 99925 - || || 4 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 99926 - || || 8 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 99927 - || || 9 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 99928 Brainard || || 4 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 99929 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 99930 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 99931 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 99932 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 99933 - || || 30 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 99934 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99935 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 99936 - || || 11 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 99937 - || || 25 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 99938 - || || 19 d'octubre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 99939 - || || 20 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 99940 - || || 27 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 99941 - || || 23 de novembre, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 99942 Apophis || || 19 de juny, 2004 || Kitt Peak || R. A. Tucker, D. J. Tholen, F. Bernardi
|-
| 99943 - || || 6 de gener, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 99944 - || 2710 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 99945 - || 4589 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 99946 - || 4134 T-1 || 26 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 99947 - || 4220 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 99948 - || || 23 de setembre, 1952 || Mount Wilson || L. E. Cunningham
|-
| 99949 - || 1972 FD || 16 de març, 1972 || Palomar || T. Gehrels
|-
| 99950 Euchenor || || 19 de setembre, 1973 || Palomar || Palomar
|-
| 99951 - || || 30 de setembre, 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 99952 - || || 30 de setembre, 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 99953 - || 1978 ND || 7 de juliol, 1978 || Palomar || C. T. Kowal
|-
| 99954 - || 1978 NH || 10 de juliol, 1978 || Palomar || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| 99955 - || || 27 d'octubre, 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| 99956 - || 1978 VA || 5 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 99957 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99958 - || || 6 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99959 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99960 - || || 6 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99961 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99962 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99963 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99964 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99965 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99966 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 99967 - || || 24 de juliol, 1979 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99968 - || || 22 d'agost, 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 99969 - || || 28 de febrer, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99970 - || || 28 de febrer, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99971 - || || 28 de febrer, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99972 - || || 7 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99973 - || || 7 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99974 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99975 - || || 6 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99976 - || || 6 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99977 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99978 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99979 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99980 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99981 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99982 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99983 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99984 - || || 3 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99985 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99986 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99987 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99988 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99989 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99990 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99991 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99992 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99993 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99994 - || || 7 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99995 - || || 7 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99996 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99997 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99998 - || || 6 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 99999 - || 1981 FP || 28 de març, 1981 || Harvard Observatory || Harvard Observatory
|-
| 100000 - || || 28 de setembre, 1982 || Palomar || J. Gibson
|-
9